La Coupe d'Ukraine de football 1996-1997 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Chakhtar Donetsk contre le Dnipro Dnipropetrovsk.

Huitièmes de finale

Quarts de finale 
Les matchs aller sont joués le 30 octobre 1996 tandis que les matchs retour sont joués le 13 novembre 1996.

Demi-finales 
Les matchs aller sont joués le 6 mars 1997 tandis que les matchs retour sont joués le 10 mars et le 20 mai 1997.

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 1996-1997 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 1996-1997 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 1996-1997 sur le site de la RSSSF.

1996-1997
Ukraine
Sport en Ukraine en 1996
Sport en Ukraine en 1997